ISM steht für:
 Intel Server Management, System zur Überwachung von Systemfunktionen bei Servern
 International School of Management, deutsche private Hochschule
 International School Mainfranken, internationale IB-Schule im Landkreis Schweinfurt
 Institut Solidarische Moderne, deutsche politische Denkfabrik
 International Society for Mine Surveying, internationale Gesellschaft für Markscheidewesen
 International Solidarity Movement, eine propalästinensische Bewegung
 Internationale Stiftung Mozarteum in Salzburg
 Internationale Süßwarenmesse in Köln
 Interstellares Medium, Materie, Strahlung und Magnetfeld zwischen den Sternen in einer Galaxie
 In Situ Mikroskop, ein Mikroskop des Bauformats einer Sonde zur Partikelklassifizierung und Analyse von Zellen
 ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical Band), ein Frequenzbereich für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke
 ISM-Code (International Safety Management), Verfahren zum sicheren Betrieb von Seeschiffen
 ISM Universität für Management und Volkswirtschaft, private Hochschule in Litauen
 Kissimmee Gateway Airport (IATA-Code), Regionalflughafen im US-Bundesstaat Florida

Ism steht für:
 den persönlichen Namen in islamischen Ländern, siehe arabischer Name
 Ism (Album), Jazzalbum von Junius Paul

ism steht für:
 Masimasi (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung